Bålsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bålsjön, Småland, sjö i Nässjö kommun,  (7,42 ha)
Bålsjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Bålsjön (Kila socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (1,31 km²)
Bålsjön, Västmanland, sjö i Norbergs kommun,  (39,7 ha)
Bålsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (21,4 ha)
Bålsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (19,4 ha)
Bålsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (35,4 ha)
Bålsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (1,16 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn